Marans (Maine i Loara) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Marans (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Marans (rasa kur) – rasa kur